Die Abkürzung TR3 steht für:
 Triumph TR3, ein Auto der Marke Triumph
 Tomb Raider III – Adventures of Lara Croft, der dritte Teil der Videospiel-Serie mit der Archäologin Lara Croft
 Triangle Radarundetectable Flying Object, bezieht sich auf die Dreiecks-UFOs, die in 80er Jahren aufgetaucht sind. Die Nummer 3 wird oft nur als nochmaliger Hinweis auf die Dreiecksform verstanden, allerdings ist dies nicht richtig.

Abkürzung